Рогозница — название нескольких населенных пунктов:
 Деревни в Польше:
Рогозница — деревня в Бяльском повяте Польши.
  (юго-запад Польши)
  (юго-восток Польши)
  (северо-запад Польши)
  — деревня в Словении.
 Большая Рогозница — деревня в Пацевичском сельсовете в Белоруссии